The Keeper of the Bees – film del 1925 diretto da James Leo Meehan
The Keeper of the Bees – film del 1935 diretto da Christy Cabanne
Keeper of the Bees – film del 1947 diretto da John Sturges